Ма́зур — польське та українське прізвище, що означає вихідця або колоніста з Мазурії. Входить до першої двадцятки найпоширеніших прізвищ у Польщі.

Похідні прізвища: Мазурчук, Мазуренко, Мазурик, Мазуркевич, Мазурчак, Мазуров, Мазурок.

Відомі носії:

А 
 Мазур Алла Григорівна ( 1965) — українська тележурналістка.
 Мазур Андрій Євгенович (1975—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мазур Анна Миколаївна (* 1950) — радянська волейболістка, гравець збірної СРСР. Срібний призер Олімпійських ігор 1976, дворазова чемпіонка Європи.
 Мазур Антоніна Юхимівна ( 1944) — українська науковиця, біолог, еколог, кандидат біологічних наук (1981), Заслужена діячка науки і техніки України (2005).
 Мазур Артем Анатолійович (1987 — 2014) — захисник Майдану, чотар 9 чоти 15 сотні.
 Мазур Артем Львович (1995—2021) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Б 
  (;  1937) — американський математик, проф. Гарвадського університету
 Мазур Богдан Іванович ( 1975) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Мазур Богдан Миколайович ( 1969) — український скульптор.

В 
 Мазур Василь Костянтинович (* 1957) — міський голова м. Бердичів.
 Мазур Василь Митрофанович ( 1950) — український історик.
 Мазур Василь Степанович ( 1955) — український актор театру, кіно та дубляжу. Народний артист України (2010).
 Мазур Віктор Петрович — начальник клініки Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, полковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України.
 Мазур Вікторія Олексіївна ( 1994) — українська спортсменка, художня гімнастика.
 Мазур Віталій Віталійович (1979—2015) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мазур Віталій Устимович (1932—2007) — радянський військово-морський розвідник-диверсант, капітан I рангу.
 Мазур Владислав Віталійович ({[н}} 1996) — український легкоатлет.
 Мазур Володимир Борисович ( 1958) — художник-живописець, заслужений художник України.
 Мазур Володимир Григорович (1921—1997) — громадсько-культурний діяч, журналіст.
 Мазур Володимир Олександрович (1945—2021) — український кінорежисер, сценарист і письменник.
 Мазур Володимир Степанович — соліст модерн-балету «Життя» (Львів), заслужений художник України.

Г 
 Мазур Григорій Васильович (псевдонім «Калинич», 1912–1949) — український військовий і політичний діяч, хорунжий УПА, командир сотні «Месники-1» куреня «Месники».

Д 
 Мазур Дмитро Володимирович — директор Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки (Черкаська область), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Є 
 Мазур Євген Іванович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Єжи Мазур — єпископ Римо-Католицької Церкви.

І 
 Мазур Іван Єгорович (1914—1990) — військовий медичний лікар, дивізійний лікар 30-ї кавалерійської Житомирсько-Новобугської дивізії.
 Мазур Ігор Вікторович (1987—2014) — старший сержант Міністерства внутрішніх справ України, загинув при виконанні службових обов'язків.
 Мазур Ігор Петрович ( 1973) — член УНА-УНСО, учасник АТО.
 Мазур Ірина Володимирівна ( 1964) — хореограф, режисер-постановник, керівник модерн-балету «Життя», народна артистка України.

К 
 Курт Мазур (; 1927—2015) — німецький диригент.

Л 
 Мазур Людмила Олександрівна (1947—2000)  — український художник—монументаліст

М 
 Мазур Марія Миколаївна (* 1935) — українська доярка радянських часів, Герой Соціалістичної Праці.
 Мар'ян Мазур (1909—1983) — польський інформатик.
 Мазур Микола Іванович (1948-2015) — український скульптор і живописець.
 Мирон Мазур (1962) — єпископ УГКЦ, правлячий архієрей Прудентопольської єпархії.

О 
 Мазур Олександр Григорович (1913—2005) — український, радянський спортсмен-борець.
 Мазур Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мазур Олена Анатоліївна ( 1960) — український політик.

П 
 Мазур Павло Васильович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, Міністерство оборони України, учасник російсько-української війни.
 Мазур Павло Валерійович (1984—2014) — рядовий міліції, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Мазур Петро Андрійович (1923—2008) — український скульптор.

Р 
 Річард Мазур (нар. 1948) — американський кіноактор.

С 
 Станіслав Мазур (; 1905—1981) — польський математик, академік.
 Сара Мазур (;  1966) — шведський фізик.

Т 
 Мазур Трифон Григорович (1919—1998) — Герой Радянського Союзу (1945).

Ю 
 Мазур Юлій Маркович (1937—2000) — український журналіст, депутат Верховної Ради України першого скликання.
 Мазур Юрій Йосифович ( 1971) — український політик, голова Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області (з січня 2015).
 Мазур Юрій Сергійович ( 1982) — Український синхронний перекладач, теле — і радіоведучий, актор дубляжу.

Див. також 
 Мазури (Польща)

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища
Білоруські прізвища